Юрий Валентинович Осокин (02.08.1937 — 07.05.2013) — советский российский учёный, первопроходец советской микроэлектроники.

Родился 2 августа 1937 году в Анжеро-Судженске Кемеровской области в семье военного врача.
В 1939—1946 гг. жил с родителями в Новосибирске, с 1946 г. — в городе Дальний (Китай), куда отец был направлен на должность начальника инфекционного госпиталя. Там окончил среднюю школу.
В 1955 году поступил в МЭИ на электромеханический факультет (специальность «диэлектрики и полупроводники»).
В 1961 году защитил дипломный проект по транзисторной тематике, который выполнял в НИИ-35, одновременно работая там лаборантом.

По распределению — начальник отдела в ОКБ Рижского завода полупроводниковых приборов (г. Рига).

В 1962 г. качестве главного конструктора по заказу НИИРЭ разработал первую в СССР и третью в мире (после ИС Дж. Килби и Р. Нойса ) полупроводниковую интегральную схему Р12-2 (серия 102). Она была самая маленькая в мире, ее корпус имел диаметр 3 мм и высоту 0,8 мм. На её основе потом разрабатывались другие интегральные схемы НИИРЭ.

В июне 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию.

Работал главным инженером ОКБ Рижского завода полупроводниковых приборов, которое в 1975 г. было преобразовано в Рижский НИИ Микроприборов (РНИИМП) — головное предприятие вновь созданного ПО «Альфа».

25 апреля 1989 г. на конференции трудового коллектива избран генеральным директором ПО «Альфа». В марте 1991 г., после преобразования ПО «Альфа» в АО «Альфа», — президент компании (до конца 1992 г.). Затем — Председатель Совета Рижского коммерческого торгового банка.

Получил более 40 авторских свидетельств на изобретения.

Умер 7 мая 2013 г. в Риге.

Признание 
Награждён орденами «Знак Почёта» (1970), Трудового Красного Знамени (1975), медалью «За трудовое отличие» (1966). Лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1973).

Примечания

Источники 
 ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес, № 5, 2008 г., стр. 108—117.
 «Электроника: НТБ», № 5, 2008;
 «Второе колесо», или от транзистора к микросхеме" — в сборнике «Очерки истории российской электроники. Выпуск 1. 60 лет отечественному транзистору», М, 2009, РИЦ-Техносфера, с. 177—210
 «Зарождение и становление отечественной микроэлектроники» в сборнике «История отечественной электроники», том 1. М. 2012, ИД «Столичная Энциклопедия», с. 469÷496.

 http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_436_763.pdf 
 https://www.computer-museum.ru/galglory/osokin.htm 
 https://1500py470.livejournal.com/123106.html 
 "&source=bl&ots=oDbTY4mP7i&sig=ACfU3U2Vbk7AVLaoKm3rJT-jPhvQH4HYCA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwijwbLq0ZroAhWOG5oKHV8ZARkQ6AEwDXoECAgQAQ#v=onepage&q=%22%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22&f=false Занимательная электроника. 5-е изд.
Предприниматели Латвии
Персоналии:История компьютерной техники
Компьютерные инженеры
Изобретатели СССР